L'insolation désigne l'exposition au rayonnement solaire.

Plus spécifiquement :
 en météorologie, l'insolation signifie la quantité d'énergie solaire reçue et peut être synonyme d'ensoleillement, c'est-à-dire de la durée d'exposition d'un site au Soleil ;
 en médecine, une insolation est l'hyperthermie provoquée par une exposition prolongée au Soleil ou à une atmosphère surchauffée ;
 en photographie, héliogravure et électronique, l'insolation est l'exposition d'une préparation sensible à la lumière (pellicule photographique, plaque pour circuit imprimé…) ;
 en zoologie (herpétologie), l'insolation est un comportement d'exposition à la lumière solaire qui permet aux espèces qui la pratiquent d'élever leur température interne ;
 Insolation est un film brésilien.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Solarisation

Soleil